Церковь Святой Евфимии - христианские церкви, посвящённые Евфимии Всехвальной:

 Церковь Святой Евфимии (Верона) - церковь в итальянской Вероне.
 Церковь Святой Евфимии (Ровинь) - церковь в хорватском Ровине.